Charybdis — род морских плавающих крабов из семейства Portunidae. Название рода происходит от греческого слова «водоворот».

Внешний вид и строение 
Как и другие представители семейства, Charybdis характеризуются преобразованием пятой пары ног в широкие лопасти, которые используются для плавания. Эта способность, вместе с сильными острыми клешнями, позволяет им быть быстрыми и агрессивными хищниками.

Виды 
Род включает следующие виды:

Подрод Charybdis (Charybdis) De Haan, 1833
 Charybdis acuta (A. Milne-Edwards, 1869)
 Charybdis acutidens Türkay, 1986
 Charybdis affinis Dana, 1852
 Charybdis amboinensis Leene, 1938
 Charybdis anisodon (De Haan, 1850)
 Charybdis annulata (Fabricius, 1798)
 Charybdis beauforti Leene & Buitendijk, 1949
 Charybdis brevispinosa Leene, 1937
 Charybdis callianassa (Herbst, 1789)
 Charybdis cookei Rathbun, 1923
 Charybdis crosnieri Spiridonov & Türkay, 2001
 Charybdis curtilobus Stephenson & Rees, 1967
 Charybdis demani Leene, 1937
 Charybdis feriata (Linnaeus, 1758)
 Charybdis gordonae Shen, 1934
 Charybdis granulata (De Haan, 1833)
 Charybdis hawaiensis Edmondson, 1954
 Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867)
 Charybdis heterodon Nobili, 1905
 Charybdis holosericus (Fabricius, 1787)
 Charybdis ihlei Leene & Buitendijk, 1949
 Charybdis incisa Rathbun, 1923
 Charybdis japonica (A. Milne-Edwards, 1861)
 Charybdis jaubertensis Rathbun, 1924
 Charybdis javaensis Zarenkov, 1970
 Charybdis lucifera (Fabricius, 1798)
 Charybdis meteor Spiridonov & Türkay, 2001
 Charybdis miles (De Haan, 1835)
 Charybdis natator (Herbst, 1794)
 Charybdis orientalis Dana, 1852
 Charybdis padadiana Ward, 1941
 Charybdis philippinensis Ward, 1941
 Charybdis rathbuni Leene, 1938
 Charybdis riversandersoni Alcock, 1899
 Charybdis rosea (Hombron & Jacquinot, 1846)
 Charybdis rostrata (A. Milne-Edwards, 1861)
 Charybdis rufodactylus Stephenson & Rees, 1968
 Charybdis sagamiensis Parisi, 1916
 Charybdis salehensis Leene, 1938
 Charybdis seychellensis Crosnier, 1984
 Charybdis spinifera (Edward J. Miers|Miers, 1884)
 Charybdis vannamei Ward, 1941
 Charybdis variegata (Fabricius, 1798)
 Charybdis yaldwyni Rees & Stephenson, 1967
Подрод Charybdis (Goniohellenus) Alcock, 1899
 Charybdis curtidentata Stephenson, 1967
 Charybdis hongkongensis Shen, 1934
 Charybdis hoplites (Wood-Mason, 1877)
 Charybdis longicollis Leene, 1938
 Charybdis omanensis Leene, 1938
 Charybdis ornata (A. Milne-Edwards, 1861)
 Charybdis padangensis Leene & Buitendijk, 1952
 Charybdis philippinensis Ward, 1941
 Charybdis pusilla Alcock, 1899
 Charybdis smithii MacLeay, 1838
 Charybdis truncata (Fabricius, 1798)
 Charybdis vadorum Alcock, 1899
Подрод Charybdis (Gonioneptunus) Ortmann, 1894
 Charybdis africana Shen, 1935
 Charybdis bimaculata (Miers, 1886)
 Charybdis orlik Zarenkov, 1970
Подрод Charybdis (Goniosupradens) Leene, 1938
 Charybdis acutifrons (De Man, 1879)
 Charybdis erythrodactyla (Lamarck, 1818)
 Charybdis obtusifrons Leene, 1937
Incertae sedis
 Charybdis paucidentata (A. Milne-Edwards)
 Charybdis sexdentata (Herbst, 1783)

Примечания 

Крабы-плавунцы